Йо́зеф Шкво́рецкий (; 27 сентября 1924, Наход — 3 января 2012, Торонто) — чешский и канадский писатель.

Биография 
В 1943 году окончил гимназию в родном городе. Два года провёл на принудительных работах на заводе компании «Мессершмитт». После войны закончил Карлов университет, сначала медицинский факультет, затем факультет литературы и искусства, где изучал английский язык и философию, защитил кандидатскую диссертацию по американской социальной философии в 1951 году. Отслужил в армии (1952—1954). Играл на саксофоне в любительском ансамбле «Red Music». Преподавал, переводил, работал в Государственном издательстве художественной литературы (англо-американская редакция). Первые сочинения, отмеченные сатирой и гротеском, вызвали резкие идеологические нарекания, были не допущены цензурой к публикации, издания конфисковались и т. д. Написал несколько киносценариев, два из них поставил Иржи Менцель. После вооружённого подавления Пражской весны Шкворецкий вместе с женой, актрисой Зденой Саливаровой, эмигрировал в США, работал в Корнеллском университете, университете Беркли.

Позже супруги переехали в Торонто (Канада). В 1971 году они основали «Издательство 68», где публиковали книги чешских и словацких диссидентов и эмигрантов (М. Кундеры, В. Гавела, Л. Вацулика, П. Когоута, И. Блатны, И. Дивиша и других). Шкворецкий преподавал в Торонтском университете, в 1990 году вышел в отставку. В 1973—1990 годах вёл регулярные передачи о литературе на радиостанции «Голос Америки».

Автор нескольких книг по истории джаза. Переводил с английского (Г. Джеймса, Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, У. Стайрона, Р. Брэдбери, Д. Хэммета, Р. Чандлера и других). Книги Шкворецкого переведены на многие языки мира, на английском языке издано собрание его сочинений в 19 томах.

Скончался от рака 3 января 2012 года в Торонто.

Избранные произведения

Повести и романы 
 Конец нейлонового века (1956, опубл. 1967)
 Малодушные (1958)
 Легенда об Эмеке, повесть (1963, рус. пер. 1999)
 Бас-саксофон, повесть (1967)
 Львёнок (Прошлое мисс Сильвер, 1968, издание конфисковано, опубл. в Канаде в 1974)
 Танковый батальон (1969, издание конфисковано, опубл. в Канаде в 1971)
 Чудо (1972)
 Смерть поручика Борувки (1975)
 Инженер человеческих душ (1977)
 Возвращение поручика Борувки (1980)
 Скерцо каприччиозо (Влюбленный Дворжак, 1983)
 Невеста из Техаса (1992)

Эссе 
 Читая детективы (1965)
 О них и о нас (1968, об американских писателях)
 Франц Кафка, джаз и другие маргиналии (1988)

Публикации на русском языке 
 Чёрный Пётр. Рассказы и повести современных чешских писателей. — : Академический проект, 2001.
 Конец нейлонового века. — : Эксмо, 2004.
 Рассказы. — : Литература и искусство, 2004.
 Два убийства в моей двойной жизни. — : Известия, 2005.
 Львенок. — : МИК, 2006.
 Необъяснимая история. — : АСТ, 2007.
 Легенда Эмеке. / Перевод Викт. Коваленина.
 Бас-саксофон. / Перевод Викт. Коваленина.
 Семисвечник. / Перевод Викт. Коваленина.
 Конец нейлонового века. / Перевод Викт. Коваленина.

Признание 
 Нейштадтская литературная премия (1980)
 Стипендия Гуггенхайма (1980)
 Премия генерал-губернатора Канады (1984)
 Государственная премия Чешской Республики (1999)
 Орден Белого льва (Чехословакия, 1990)
 Орден Канады (1992)
 Орден искусств и литературы (Франция, 1996)

Почетный доктор ряда университетов Европы, Канады и США. Номинировался на Нобелевскую премию.

Примечания

Литература 
 Solecki S. Prague Blues: The Fiction of Josef Škvorecký. — Toronto: ECW Press, 1990.
 Trensky P. I. The Fiction of Josef Škvorecký. — New York: St.Martin’s Press, 1991.
 Galligan E. L. The Truth of Uncertainty. — Columbia: University of Missouri Press, 1998.

Ссылки 
 Персональный сайт 
 
 Шкворецкий в Журнальном зале
 Шкворецкий на сайте Радио-Прага
 Максим Немцов. Биография несогласного

Диссиденты Чехословакии
Эссеисты Чехии
Эссеисты по алфавиту
Чешские писатели
Выпускники Карлова университета
Лауреаты Премии генерал-губернатора
Лауреаты Чешской государственной премии по литературе
Иммигрировавшие в США из Чехии
Умершие от рака
Почётные доктора Масарикова университета